Кроација ерлајнс (-{Croatia Airlines}-) је хрватска национална авио-компанија са седиштем у Загребу. Компанија одржава редовне домаће и међународне линије. Највећа база јој је аеродром Загреб, а такође има и базе на аеродромима Дубровник и Сплит. Кроација ерлајнс је новембра 2004. године постала регионална чланица савеза Стар алајанс.

Историја 
Основана је 7. августа 1989. године под називом Загал (-{Zagal}-;  -{Загреб ерлајнс}-, -{Zagreb Airlines}-).
Компанија Загал почела са радом са једним авионом типа Цесна 402 C, а бавила се превозом пошиљака Ју-Пи-Еса (-{UPS}-). После избора у Хрватској, Загал је 23. јула 1991. године променио име у Кроација ерлајнс (-{Croatia Airlines}-). Првог дана 1998. Кроација ерлајнс је постала чланица Удружења европских авио-компанија (). Од 18. новембра 2004. регионална је чланица Стар алајанса.

2012. година 
Кроација ерлајнс је 2012. године превезла 1.951.501 путника што је за 4% више од броја превезених путника у 2011. години. Попуњеност кабине је у 2012. години била 69,1%, што је најбољи резултат од оснивања компаније, пре више од двадесет година. Авио компанија је приморана да укине неколико летова до Лондона, Париза и Берлина након што је основана српска авио компанија Ер Србија која је једна од најјачих у региону. Након тога главне дестинације компаније су Сплит, Дубровник, Франкфурт, Брач, Пула, Задар, Сарајево и Скопље.

Дестинације 

Кроација ерлајнс од фебруара 2008. године лети ка следећим дестинацијама:
 Аустрија
 Беч (Аеродром Беч)
 Белгија
 Брисел (Аеродром Брисел)
 Босна и Херцеговина
 Сарајево (Аеродром Сарајево)
 Данска
 Копенхаген (Аеродром Копенхаген)
 Израел
 Тел Авив (Аеродром Тел Авив)
 Италија
 Рим (Аеродром Леонардо да Винчи)
 Македонија
 Скопље (Аеродром Скопље)
 Немачка
 Берлин (Аеродром Шенефелд)
 Диселдорф (Аеродром Диселдорф)
 Минхен (Аеродром Минхен)
 Франкфурт (Аеродром Франкфурт)
 Уједињено Краљевство
 Лондон (Аеродром Гетвик и Хитроу)
 Француска
 Париз (Аеродром Шарл де Гол)
 Холандија
 Амстердам (Аеродром Схипхол)
 Хрватска
Брач (Аеродром Бол)
 Дубровник (Аеродром Дубровник)
 Загреб (Аеродром Загреб)
 Задар (Аеродром Задар)
 Пула (Аеродром Пула)
 Ријека (Аеродром Ријека)
 Сплит (Аеродром Сплит)
 Швајцарска
 Цирих (Аеродром Цирих)

Флота 
Од јула 2015. године, флота Кроација ерлајнса састоји се од:

Извори

Спољашње везе 

 Кроација ерлајнс 
 Слике Кроација ерлајнса
 Флота Кроација ерлајнса

Авио-компаније
Саобраћај у Хрватској
Предузећа из Загреба